Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barbour (ang. Barbour County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Barbour (ang. Barbour County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Inne:
 Nelson Barbour (1824–1905) – kaznodzieja adwentystyczny
 J. Barbour & Sons – brytyjski producent odzieży